Cautília — estadista e filósofo indiano  que foi primeiro-ministro do imperador Chandragupta Máuria
Vixnugupta (imperador gupta) — r. 540–550

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história